Михаил Манакин:
 Манакин, Михаил Григорьевич (1914—1977) — Герой Советского Союза.
 Манакин, Михаил Михайлович (1862—1932) — русский военачальник.
 Манакин, Михаил Фёдорович (1924—2009) — Герой Советского Союза.